Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Bartoszyński – polski profesor, teoretyk i historyk literatury
 Robert Bartoszyński – polski matematyk
 Tomek Bartoszyński – amerykański matematyk
 Władysław Bartoszyński – polski lekarz i oficer